Ежевский — польская фамилия. Известные носители:
 Ежевский, Александр Александрович (1915—2017) — советский государственный деятель.
 Ежевский, Казимир Антонович (1864—1920) — генерал-майор, участник Белого движения.